Rantakatu peut désigner, entre autres, les rues suivantes :

  Rantakatu à Joensuu
  Rantakatu à Kokkola
  Rantakatu à Oulu
  Rantakatu à Tampere, renommée «Satamakatu»
  Rantakatu à Vaasa
 Läntinen Rantakatu et Itäinen Rantakatu à Turku.